American Hi-Fi – un gruppo Pop punk/Alternative rock di Boston (Massachusetts)
 Anti-Heamophilic Factor – abbreviazione medica per fattore antiemofilico (o Fattore VIII della coagulazione del sangue)
 Asia Handball Federation
 Australian Handball Federation